est la formule brute de plusieurs isomères :
 1,2-dioxétanedione, numéro CAS 
 1,3-dioxétanedione, composé hypothétique.